Rachecourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rachecourt-sur-Marne, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est, 
 Rachecourt-Suzémont, departementet Haute-Marne i regionen Grand Est,